Stöldkonst, även NS-stöldkonst eller nazistulen konst, (tyska  Raubkunst eller NS-Raubkunst) är en specifik benämning för konstverk och kulturskatter som stals eller beslagtogs i Nazityskland och dess ockuperade områden. Det var lagliga stölder och konfiskeringar utförda av statliga företrädare under perioden 1933–1945. Stöldernas inrikespolitiska och ideologiskt förankrade legitimitet skiljer dem från alla historiska och samtida konststölder såväl i Tyskland som internationellt. Själva ordet stöldkonst är en direkt översättning av tyskans Raubkunst. Detta har skapats för att särskilja brottet från övrig konststöld. Brottsoffren var huvudsakligen individer ur rikets egna judiska befolkning.

Omfattning 
Omfattningen uppskattas till 600 000 konstverk, som stals mellan 1933 och 1945: 200 000 i Tyskland och Österrike, 100 000 i övriga Västeuropa och 300 000 i Östeuropa. Det antal som inte återlämnats till sina rättmätiga ägare och som ännu går att identifiera, spridda över hela världen i såväl offentliga samlingar som privat ägo, uppskattas till 10 000.

Restitution 
Efter andra världskriget har man arbetat med att återlämna – restituera – föremålen till deras tidigare ägare, men många fall är ännu ouppklarade. Så sent som 1 mars 2022 gick Franz Marcs oljemålning Die Füchse (1913) under klubban på Christie's, sedan en 90-årig arvinge till den rättmätige ägaren Kurt Grawi (1887–1944) valt att sälja målningen. Efter domslut i januari 2022 hade den då restituerats från Museum Kunstpalast i Düsseldorf där den varit sedan 1962 efter att ha skänkts dit av affärsmannen Helmut Horton. Ett annat sentida svenskt exempel på restitution är konstverket Blumengarten av Emil Nolde. Via Schweiz såldes detta till Moderna Museet 1967 och återlämnades till sin rättmätige ägare, familjen Deutsch, år 2009.

Källor
 Hannes Hartung: Kunstraub in Krieg und Verfolgung. Die Restitution der Beute- und Raubkunst im Kollisions- und Völkerrecht. (Züricde Gruyter, Berlin 2005) (Doktorsavhandling, 2004).

Noter

Konstens historia
Brott
Nazityskland
Krigsförbrytelser under andra världskriget